Ferrol (Spanje), een stad met een belangrijke marinehaven in het noordwesten van Spanje
 Ferrol (Romblon), een gemeente in de Filipijnse provincie Romblon
 Ferrol (Virginia), een gemeente in de Verenigde Staten van Amerika